Ханьдань:

 Ханьдань — городской округ в провинции Хэбэй КНР.
 Ханьдань — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Ханьдань (провинция Хэбэй, КНР).